Про-Лига ОАЭ 2010/2011 годов () — 37-й сезон чемпионата ОАЭ по футболу. Прошлогодний чемпионский титул не смог защитить клуб «Аль-Вахда», чемпионом в 1-й раз стал клуб «Аль-Джазира». Сезон начался 26 августа 2010 года и завершился 5 июня 2011 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат ОАЭ по футболу 2010/2011 на RSSSF
 Чемпионат ОАЭ на сайте goalzz.com
 Чемпионат ОАЭ на сайте soccerway.com

2010/2011
Футбол в Азии в 2010 году
Футбол в Азии в 2011 году
Спорт в ОАЭ в 2010 году
Спорт в ОАЭ в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011